Miri peut faire référence à :
 Miri, une ville de Malaisie à Bornéo ;
 Miri, un navire ramenant des pèlerins indiens de la Mecque en 1502 que le navigateur portugais Vasco de Gama fit brûler et couler en représailles ;
 Miri, le huitième épisode de la première saison de la série télévisée Star Trek ;

 Miri est un prénom féminin israélite dérivée de Miriam et japonais notamment porté par :
 Miri Aloni (née en 1942), chanteuse de variété israélienne, 
   Miri Regev (née en 1965) femme politique israélienne,
 Miri Ben-Ari (née en 1978), une violoniste israélienne, 
 Miri Yū (née en 1968), romancière japonaise, d'origine coréenne ;
 en Polynésie française, le  est le nom tahitien du basilic ;
 le Machine Intelligence Research Institute, une association spécialisée dans l’intelligence artificielle.
 MIRI est le spectro-imageur du télescope spatial James-Webb.

Voir aussi
 Zack et Miri font un porno, film américain de film de Kevin Smith, sorti en 2008
 Miri-Piri, un concept utilisé dans le sikhisme

Homonymie de prénom